Saulxures ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saulxures (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin (Unterelsass)
 Saulxures (Haute-Marne) im Département Haute-Marne

mit Namenszusatz:
 Saulxures-lès-Bulgnéville im Département Vosges
 Saulxures-lès-Nancy im Département Meurthe-et-Moselle
 Saulxures-lès-Vannes im Département Meurthe-et-Moselle
 Saulxures-sur-Moselotte im Département Vosges